Athamanta macrosperma är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Athamanta macrosperma ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
macrosperma